3 miejscowości w Polsce: 
 Gołuchowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina 
 Gołuchowice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz 
 Gołuchowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce